Il Carabiniere – rivista mensile dell'Arma dei Carabinieri
Il carabiniere – film del 1913
Il carabiniere – film del 1981